In 2017 werd het 31ste Campeonato Catarinense Série B gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 1 juli tot 15 oktober. Concórdia werd kampioen.

Eerste fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Tweede fase
In geval van gelijkspel wint de club met het beste resultaat in de reguliere competitie. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Braziliaans competitievoetbal 2017